Татья́на Серге́евна Ера́стова (род. 6 июля 1947, Спасск-Дальний, Приморский край, РСФСР, СССР) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Большого театра в 1977—2017 гг.. Народная артистка РФ (1994).

Биография 
Родилась 6 июля 1947 года в Спасске-Дальнем Приморского края в семье военнослужащего.

В 1966 году уехала в Ленинград, где была принята в народную школу при Ленинградском музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1968—1973 гг. обучалась в Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (класс Н. Серваль). На четвёртом курсе была приглашена в Малый театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского.

С 1973 по 1977 — солистка Малого театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского.

В 1974 году получила III премию на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

В 1977 году была приглашена в Большой театр Союза ССР. Дебютировала в партии Жени Комельковой в опере К. Молчанова «Зори здесь тихие».

Имеет большой концертный репертуар, включающий старинные русские романсы, романсы Чайковского, Варламова, Рахманинова, арии из опер.

В 2005 году выступила на фестивале имени Яна Кепуры в Польше.

Партии 

 «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова — Ганна
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Любаша
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ольга
 «Дон Карлос» Дж. Верди — Эболи
 «Ифигения в Авлиде» К. В. Глюка — Клитемнестра
 «Не только любовь» Р. К. Щедрина — Варвара
 «Зори здесь тихие» К. В. Молчанова — Женя Комелькова
 «Отелло» Дж. Верди — Эмилия
 «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова — Лель, Весна-Красна
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Кончаковна
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Марфа
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Наина
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Полина, Графиня
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Любовь
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — Элен, Ахросимова
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Марина Мнишек, Фёдор, шинкарка
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен
 «Трубадур» Дж. Верди — Азучена
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ульрика
 «Фауст» Ш. Гуно — Зибель
 «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева — Клариче
 «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини — Сузуки
 «Каменный гость» А. С. Даргомыжского — Лаура
 «Игрок» С. С. Прокофьева — Мадемуазель Бланш
 «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича — Сонетка
 «Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева — Клара
 «Золото Рейна» Р. Вагнера — Фрикка
 «Повесть о настоящем человеке» С. С. Прокофьева — Варя
 «Сельская честь» П. Масканьи — Лола
 «Млада» Н. А. Римского-Корсакова — Морена
 «Риголетто» Дж. Верди — Маддалена
 «Ночь перед Рождеством» Н. А. Римского-Корсакова — Царица
 «Опричник» П. И. Чайковского — Боярыня Морозова
 «Русалка» А. С. Даргомыжского — Княгиня
 «Адриана Лекуврёр» Ф. Чилеа — Принцесса Буйонская
 «Иоланта» П. И. Чайковского — Марта
 «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова — Амелфа

Награды 
 Народная артистка РФ (1994) — за большие заслуги в области музыкального искусства.
 Заслуженная артистка РСФСР (1986)
 Орден Почёта (2001) — за большой вклад в развитие отечественного музыкально-театрального искусства
 III премия Международного конкурса имени Чайковского (1974)

Примечания

Ссылки 
Информация на сайте Большого театра